Кубок Испании по футболу 2012/2013 годов — 109-й испанский футбольный турнир среди испанских клубов, участвующих в различных дивизионах национального первенства. Проводится по системе с выбыванием начиная с 1/128 финала. Первая стадия турнира стартует в 2012 году. Финальный матч пройдёт в мае 2013 года. Победитель турнира получит путевку в групповой этап Лиги Европы УЕФА 2013/2014. Звание обладателя Кубка будет защищать Барселона, которая в прошлом сезоне выиграла этот турнир.

1/128 финала 
Матчи 1/128 финала прошли 29-30 августа 2012 года. Клубы «Баломпедика Лененсе», «Реал Хаэн», «Мелилья», «Уракас» Манисес, «Тенерифе» и «Лерида» автоматически (по жребию) попали в следующий раунд.

1/64 финала 
Матчи 1/64 финала прошли 11-12 сентября 2012 года. Клуб Касереньо автоматически (по жребию) прошел в 1/32 финала.

1/32 финала 
Матчи 1/32 финала прошли 11-18 октября 2012 года. Клуб Алькоркон автоматически (по жребию) попал в 1/16 финала.

Турнирная сетка

1/16 финала 
Первые матчи были сыграны 31 октября/1 ноября 2012 года, ответные — 27-29 ноября 2012 года. Один ответный матч(Атлетик Бильбао — Эйбар) был сыгран 12 декабря 2012 года.

1/8 финала 
Первые матчи были проведены 11-18 декабря 2012 года, ответные — 8-10 января 2013 года.

Четвертьфиналы 
Первые матчи были проведены 15-17 января 2013 года, ответные — 23-24 января 2013 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 30-31 января 2013 года, ответные — 26-27 февраля 2013 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Бомбардиры 

Кубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2012 году
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Испании в 2012 году
Спорт в Испании в 2013 году